Дэ́ниел, Да́ньел () — личное имя, англоязычный вариант библейского , от которого произошли фамилия, топонимы и прочие названия. Аналог русского имени Даниил.

Носители фамилии 
  (род. 1956) — американская игрок в гольф.
  (1915—2006) — американский политик, 5-й губернатор Гуама.
  (род. 1971) — американский рок-музыкант, гитарист и вокалист, сооснователь групп Spoon и Divine Fits.
 Дэниел, Бриттани (род. 1976) — американская актриса, сестра Синтии Дэниел.
  (1914—1986) — британский археолог и писатель, профессор Кембриджского университета, главный редактор журнала  (1958—1986).
  (19??—2009) — американский звукооператор, лауреат премии «Оскар» за фильм «Большой приз».
 Дэниел, Грегори (род. 1994) — американский велогонщик.
 Дэниел, Джек (1846/1849/1850 — 1911) — американский предприниматель, основатель компании по производству виски Jack Daniel’s.
  — американский диджей и радиоведущий.
  (1923—2002) — австралийский крикетист и бейсболист.
  (род. 1936) — британская актриса.
  (1626—1681) — британский политик и парламентарий, член Палаты общин.
  (род. 1957) — американский певец, танцор и хореограф, член группы Shalamar.
  (1564—1626) — английский лютнист и автор песен, младший брат поэта Сэмюеля Дэниела.
  (1802—1868) — американский политик, отец Джуниуса Даниела.
  (1842—1910) — американский военный, юрист, литератор и сенатор.
 Даниел, Джуниус (1828—1864) — американский плантатор, бригадный генерал армии Конфедерации; сын Джона Ривза Дэниела.
  (1871—1948) — британский спортсмен-регбист.
  (1914—1988) — американский политик.
  (1890—1981) — американский спортивный публицист, лауреат .
  — британская журналистка и политолог, редактор издания Financial Times Weekend.
  (род. 1966) — американский бегун-олимпиец.
  (1866—1950) — британский искусствовед, директор Лондонской Национальной галереи в 1929—1933 годах.
  (1911—1990) — американский композитор и музыковед.
  (род. 1947) — австралийский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1946) — британский футболист.
  (род. 1955) — британский футболист.
  (1784—1860) — американский юрист, член Верховного суда США (1841—1860).
  (род. 1958) — британский дирижёр.
 Дэниел, Прайс (1910—1988) — американский политик, сенатор (1953—1957), 38-й губернатор штата Техас (1957—1963).
  (1941—1981) — американский политик, спикер Палаты представителей Техаса в 1973—1975 годах, сын предыдущего.
 Дэниел, Синтия (род. 1976) — американская актриса, фотомодель и фотограф; сестра Бриттани Дэниел.
 Дэниел, Сэмюел (1562—1619) — английский поэт и историк, младший брат лютниста Джона Дэниела.
  (1895—1964) — американский сенатор и бизнесмен, основатель Daniel International Corporation.
  (род. 1986) — американский спортсмен, игрок в американский футбол.
 Дэниел, Шон (род. 1951) — американский кинопродюсер.
  — американский историк-иранист.
 Дэниэл, Эммануэл (род. 1993) — нигерийский футболист.

Топоним 
  — город в штате Юта (США).
 Даниел — статистически обособленная местность в округе Саблетт, штат Вайоминг (США).

Фильмы 
 «Дэниел» — короткометражный фильм Фредерика Э. Томсона (США, 1913).
 «Дэниел» — кинокомедия Эрика Терпстры (Голландия, 1971).
 «Дэниел» — телефильм Джорджа Мурзы (ФРГ, 1980).
 «Дэниел» — драма Сидни Люмета по роману Эдгара Доктороу «» (Великобритания-США, 1983).
 «Дэниел» — драма Карлоса Мартинеса Эскалоны (США-Мексика, 2004).

Другое 
  — название ряда тропических циклонов в восточной части Тихого океана.

См. также

Примечания